Леони́д Оболе́нский:
 Оболенский, Леонид Егорович (1845—1906) — русский писатель, поэт, философ и публицист, издатель.